Rangona ima više značenja:
 Rangona, Modena
 Rangona, Verona